Ема од Италије била је супруга француског краља Лотара. Била је кћерка Лотара II од Италије и Аделаиде од Италије.

Породично стабло 

Рођени 948.
Француске краљице